Сезон 1992/1993 — 62-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 94-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Kappa.

Состав команды

Основной состав

Молодёжный состав

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Вратари

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Защитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Полузащитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Межконтинентальный кубок

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Первый раунд

Второй раунд

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Ссылки 
 FC Barcelona Official Site
 FCBarcelonaweb.co.uk English Speaking FC Barcelona Supporters
 ESPNsoccernet: Barcelona Team Page
 FC Barcelona (Spain) profile
 uefa.com — UEFA Champions League
 Web Oficial de la Liga de Fútbol Profesional
 FIFA.com 
 Federació Catalana de Futbol

1992/1993
Барселона